Volkswagen Passat (NMS) — среднеразмерный автомобиль компании Volkswagen, находящийся в производстве с января 2011 года, модификация Volkswagen Passat для Северной Америки и Китая. Аббревиатура NMS расшифровывается, как New Midsize Sedan.

Первое поколение (Typ 56; 2011—2019) 

Впервые автомобиль Volkswagen Passat NMS был представлен в январе 2011 года в Детройте. Модель поставлялась в США, Южную Корею и Китай.

В 2015 году модель прошла фейслифтинг.

Двигатели

Трансмиссии

Второе поколение (2018 — настоящее время) 

Современная версия Volkswagen Passat NMS производится с августа 2018 года в Китае. Автомобиль производится подразделением SAIC-Volkswagen на платформе Volkswagen Group MQB. С января 2019 года автомобиль производится в США. Ожидается, что производство будет завершено в 2023 году.

С 12 октября 2018 года в Китае производится гибридный автомобиль Volkswagen Passat PHEV GTE, развивающий максимальную скорость до 130 км/ч.

В 2022 году модель прошла рестайлинг.

Галерея

Продажи

Примечания

Ссылки 

 Volkswagen Passat NMS на официальном сайте в США

Passat (Северная Америка и Китай)